Guy Benoit, né en 1965, est un ancien joueur de hockey sur glace ;
 Guy Benoit, né en 1941, est un écrivain français.